Svjetsko prvenstvo u rukometu B skupine za žene (eng. Women's World Championship Division B)  je bilo međunarodno rukometno natjecanje za žene, igrano od 1977. do 1992. godine u organizaciji Međunarodne rukometne federacije (IHF). Prvenstvo je, ovisno o godini održavanja, bilo izlučno natjecanje za Svjetsko prvenstvo ili Olimpijske igre.

Pregled prvenstava

Detalji o nastupima

Povezani članci  
 Svjetska prvenstva u rukometu za žene 
 Svjetsko prvenstvo u rukometu C skupine za žene
 Europska prvenstva u rukometu za žene 
 Rukomet na Olimpijskim igrama

Vanjske poveznice 
 the-sports.org, Handball - Women's World Championship Division B 
 todor66.com, Women Handball World Championship Group B Archive

Izvori 
 todor66.com, Women Handball World Championship Group B Archive, pristupljeno 6. kolovoza 2018. 
 ihf.info, Women’s World Championships / Championnats du Monde Femmes / Frauen-Weltmeisterschaften - Statistics / Statistiques / Statistik 1949 - 2010, preuzeto 6. kolovoza 2018. 
    ihf.info, WOMEN‘S WORLD CHAMPIONSHIPS / CHAMPIONNATS DU MONDE FEMININS / FRAUEN-WELTMEISTERSCHAFTEN - WOMEN B / FEMININS B / FRAUEN B, wayback arhiva 

B žene